Plaatsen:
 Péron, een gemeente in het Franse departement Ain
 Peron (Limbangan), een plaats in Indonesië
 Peron (Sukorejo), een plaats in Indonesië
 Peron (schiereiland), schiereiland in West-Australië

Personen:
 Juan Perón (1895-1974), president van Argentinië
 Aurelia Tizon de Perón (1902-1938), diens eerste echtgenote
 Eva Perón (1919-1952), diens tweede echtgenote
 Isabel Martínez de Perón (1931), diens derde echtgenote
 Andrea Peron (1971), een Italiaans wielrenner

Zie ook 
 Presidente Perón (partido), een bestuurlijk gebied in Argentinië
 Estádio Presidente Juan Domingo Perón, een sportstadion in Argentinië
 Perron (doorverwijspagina)